Az amerikai polgárháborúban két Bull Run-i (vagy más néven manassasi) csatát vívtak:
 Első Bull Run-i csata 1861-ben
 Második Bull Run-i csata 1862-ben